Boké puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Boké, región;
 Boké, prefectura;
 Boké, ciudad.